Лэнгли, Сэмюэл Пирпонт
 USS Langley (CV-1)
 USS Langley (CVL-27)
 Langley, конструктор Формулы -1